El apellido Jenner podría estar referido o vinculado a:

Personas 
 Blake Jenner (1992-), actor y cantante estadounidense.
 Caitlyn Jenner (1949-)), también conocida como Caitlyn Marie Jenner y como William Bruce Jenner, deportista estadounidense (ya retirado) y figura de la televisión.
 Edward Jenner (1749-1823), médico británico.
 Kendall Jenner (1995-), también conocida como Kendall Nicole Jenner, modelo estadounidense.
 Kris Jenner (1955-), también conocida como Kristen Mary Houghton, personalidad de televisión y empresaria estadounidense.
 Kylie Jenner (1997-), también conocida como Kylie Kristen Jenner, modelo, empresaria, y diseñadora estadounidense.
 Michelle Jenner (1986-), también conocida como Michelle Jenner Husson, actriz española, cantante y actriz de doblaje de películas y videojuegos.